Георги Н. Николов може да се отнася за:
 Георги Н. Николов (1957), български медиевист
 Георги Н. Николов (1956), български литературен критик